Мило Мићуновић (Смедеревска Паланка, 25. јуна 1992) српски је фудбалер, који игра на позицији нападача. Тренутно наступа за ГФК Јагодину. Био је члан млађих репрезентативних узраста Србије.

Статистика

Клупска 

</center>
 Ажурирано 2. фебруара 2019. године.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1992.
Паланчани (Смедеревска Паланка)
Српски фудбалери
Фудбалери Јагодине
Фудбалери Цара Константина
Фудбалери ГФК Јагодине
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу